

Localidades 
Empire (Califórnia)
Empire (Colorado)
Empire (Luisiana)
Empire (Michigan)
Empire (Ohio)
Empire City

Música 
Empire (álbum de Kasabian)
Empire (álbum de Queensrÿche)
Empire (EP)
Empire Records
Empire (canção), de Shakira

Jogos eletrônicos 
Empire: Total War
Empire (PLATO)

Cinema e televisão 
Empire (1964), filme experimental de Andy Warhol
Empire (2002), filme com Denise Richards e Sonia Braga
Empire (série de televisão)

Outros 
Empire (revista)
Empire Awards

Empire
Desambiguações de topônimos